Ricorda Maggie Rose (Along Came a Spider) – romanzo di James Patterson del 1992
 Nella morsa del ragno (Along Came a Spider) – film del 2001 diretto da Lee Tamahori
 Along Came a Spider – album di Alice Cooper del 2008